Rotana Group
 Rotana Records, label de musique